Spotlight
 Spotlight — компонент операционной системы macOS, предназначенный для осуществления локального поиска.
 Spotlight — растро-векторный редактор, а также векторизатор для MS Windows.
 «Spotlight» — песня американской певицы Мадонны.
 Spotlight — серия учебников английского языка «Английский в фокусе».

 «В центре внимания» (Spotlight) — американский фильм 2015 года.

 «Spotlight» — совместная песня американского репера Lil Peep и диджея Marshmello.
 YouTube Spotlight — официальный ютуб-аккаунт сервиса, популярной рубрикой которого является YouTube Rewind.